

Ожогино — село, Ішимський район, Тюменська область
 Ожогино — село, Шатровський район, Курганська область